Александар Васиљевић (Земун, 29. августа 2001) српски је фудбалер који тренутно игра за Ал Васл из Дубаија.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2001.
Земунци
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Земуна
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије